Cap Boullanger, ou Cape Boullanger en anglais, est le nom de plusieurs caps australiens nommés en l'honneur du français Charles-Pierre Boullanger, géographe durant l'expédition vers les Terres australes de Nicolas Baudin :
le cap Boullanger en Australie-Occidentale.
le cap Boullanger en Tasmanie.

Boullanger